Il doppio maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Ronnie Båthman che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Udo Riglewski 6-1, 6-4.

Teste di serie
 Jan Gunnarsson /  Udo Riglewski (finale)
 Per Henricsson /  Nicklas Utgren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Swedish Open 1990